Узус  — в мовознавстві, прийняте в певному суспільстві вживання мовних засобів — слів, фразеологізмів тощо.
 Узус — в римському праві це речеве право користування чужою річчю (майном) без  одержання доходів.
Узус — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї